In der Liste der deutschen Kfz-Kennzeichen mit einer Einteilung nach Kategorien werden viele Fahrzeugerkennungsnummern von in der Bundesrepublik Deutschland gültigen Unterscheidungszeichen, bei denen es üblich war, anhand des Kennzeichens die Fahrzeugkategorie (z. B. Personenkraftwagen, Motorrad, Lastkraftwagen, Anhänger oder Zugmaschine) zu erkennen, aufgelistet. Alle diese aufgeführten Einteilungen wurden mittlerweile von den Zulassungsbehörden aufgegeben, zuletzt in den Landkreisen Hohenlohekreis und Main-Spessart. Die Liste dient also in erster Linie historischen Nachweisen.

Die Buchstaben B, F, G, I, O und Q werden (in der Regel) nicht berücksichtigt.

Abkürzungen

Kategorien 

Mit Großbuchstaben werden die Kategorien abgekürzt:

 A: Anhänger
 AZ: Anhänger und Zugmaschinen
 B: Busse (wenn nicht aufgelistet, dann bei den Lastkraftwagen)
 BA: Busse und Anhänger
 K: Kombis
 L: Lastkraftwagen
 LA: Lastkraftwagen und Anhänger
 LAZ: Lastkraftwagen, Anhänger und Zugmaschinen
 Lf: Lieferwagen
 LfB: Lieferwagen und Busse
 LZ: Lastkraftwagen und Zugmaschinen
 M: Motorräder und Motorroller
 MA: Motorräder, Motorroller und Anhänger
 ML: Motorräder, Motorroller und Lastkraftwagen
 MLA: Motorräder, Motorroller, Lastkraftwagen und Anhänger
 MP: Motorräder, Motorroller und Personenkraftwagen
 MZ: Motorräder, Motorroller und Zugmaschinen
 nP: alle mit Ausnahme der Personenkraftwagen
 P: Personenkraftwagen
 PL: Personen- und Lastkraftwagen
 Sp: Spezialfahrzeuge (mit Überlänge, Überbreite oder besonderem Aufbau)
 W: Wohnwagen
 WSp: Wohnwagen und Spezialfahrzeuge
 Z: Zugmaschinen

Ausrufezeichen 

Manchmal stehen in einer Tabelle ein oder mehrere Ausrufezeichen. Diese weisen darauf hin, dass diese Buchstaben-Nummern-Gruppe weiter unterteilt ist. Dies wird darunter näher erläutert.

Beispiel:

Beim Unterscheidungszeichen AB für die Stadt Aschaffenburg steht in der Gruppe b beim L und beim N ein Ausrufezeichen. Diese Kennzeichen von LA bis LZ und NA bis NZ werden also weiter unterteilt. Darunter beginnt eine Reihe mit dem b und dem anschließenden Buchstaben L. Dies ist die Unterteilung der Kennzeichen von LA bis LZ. Die vorderen Buchstaben sind dann jeweils die Anfangs-, die oben stehenden die zweiten Buchstaben. Bei den Kennzeichen mit LA und LC handelte es sich im Beispielfall um Anhänger, bei denen mit LD um Lastkraftwagen usw. Die Unterteilung der Kennzeichen von NA bis NY folgt darunter in einer neuen Reihe.

Gruppen 

Die Kleinbuchstaben entsprechen den in der Anlage 2 (zu § 8, Abs. 1, Satz 4) der Fahrzeugzulassungsverordnung) angegebenen Zuteilungsgruppen: 

 Gruppe a (früher Ia): 1 Buchstabe, 1–3 Ziffern, also A 1 bis Z 999 
 Gruppe b (früher Ib): 2 Buchstaben, 1–2 Ziffern, also AA 1 bis ZZ 99 
 Gruppe bc (früher Ib und II): 2 Buchstaben, 1–3 Ziffern, also AA 1 bis ZZ 999 
 Gruppe c (früher II): 2 Buchstaben, 3 Ziffern, also AA 100 bis ZZ 999 
 Gruppe d (früher IIIa): 1 Buchstabe, 4 Ziffern, also A 1000 bis Z 9999 
 Gruppe e (früher IIIb): 2 Buchstaben, 4 Ziffern, also AA 1000 bis ZZ 9999

Bei den Gruppen a und d wird in der obersten Reihe jeweils der einzige Buchstabe angegeben. Bei den anderen Gruppen steht dort in der Regel der erste der beiden Buchstaben.

Wenn in der zweiten Spalte der Anfangsbuchstabe (Anf.-Bst.) steht, sind in der obersten Reihe die zweiten Buchstaben angegeben.

Wenn in der obersten Reihe die Ziffern von 1 bis 9 stehen, sind dies die Anfangsziffern der Zahlen auf dem Nummernschild.

Weitere Abkürzungen 

 Anf.-Bst.: Anfangsbuchstabe des Buchstabenpaares vor der Zahl
 Bst.: Buchstabe vor der Zahl
 Bst.-Paar: Buchstabenpaar vor der Zahl

Hinweis 

In der linken Spalte der jeweiligen Tabelle stehen die Kleinbuchstaben a und d jeweils ohne Zusatzangaben. Wenn dort nur die Kleinbuchstaben b, c und/oder e aufgeführt werden, beginnt das Buchstabenpaar mit dem jeweils in der oberen Reihe angegebenen Buchstaben.

Listen

A

AB 

Stadt Aschaffenburg

Landkreis Aschaffenburg, Zulassungsstelle in Aschaffenburg

AN 

Stadt Ansbach

Landkreis Ansbach, Zulassungsstelle in Ansbach

Landkreis Ansbach, Zulassungsstelle in Dinkelsbühl

Landkreis Ansbach, Zulassungsstelle in Feuchtwangen

Landkreis Ansbach, Zulassungsstelle in Rothenburg ob der Tauber

B

BA 

Landkreis Bamberg

BC 

Landkreis Biberach

BIR 

Landkreis Birkenfeld, Zulassungsstelle in Birkenfeld

Landkreis Birkenfeld, Zulassungsstelle in Idar-Oberstein

BO 

Stadt Bochum

d*: nur mit den Zahlen von 1000 bis 1999

Bei den Personenkraftwagen wurden nach den Reihen YA bis YZ jeweils von 1 bis 99 die Reihen ZA bis ZZ jeweils von 1 bis 999 zugeteilt. Erst danach folgten die weiteren Reihen ab HA mit drei Ziffern.

BOT 

Stadt Bottrop

BT 

Stadt Bayreuth

C

C 

Landkreis Chemnitz

CA 

Landkreis Calau

CAS 

Stadt Castrop-Rauxel

CHA 

Landkreis Cham, Zulassungsstelle in Cham

Anmerkung: Der Buchstabe A wurde Personen- und Lastkraftwagen, der Buchstabe D Lastkraftwagen und Zugmaschinen, der Buchstabe E Anhängern und Motorrädern, der Buchstabe V Personenkraftwagen und Motorrädern und der Buchstabe X Personenkraftwagen und Zugmaschinen zugeteilt.

Landkreis Cham, Zulassungsstelle in Roding

CO 

Stadt Coburg

Anmerkung: Die Buchstaben D und L wurden Lastkraftwagen und Anhängern zugeteilt.

D

DH 

Landkreis Diepholz, Zulassungsstelle in Diepholz

Landkreis Diepholz, Zulassungsstelle in Syke

Erste Einteilung

Die Buchstabengruppen für die Lastkraftwagen und die Anhänger wurden in der Reihenfolge rückwärts zugewiesen, also YZ, YY, YX, ... bzw. ZZ, ZY, ZX, ...

Zweite Einteilung

DON 

Landkreis Donau-Ries, Zulassungsstelle in Donauwörth

Landkreis Donau-Ries, Zulassungsstelle in Nördlingen

Den Motorrädern und Personenkraftwagen mit drei Ziffern wurden Zahlen bis 999 zugeteilt, wenn diese keinen anderen Fahrzeugen zugewiesen wurden, mindestens aber bis 699.

E

E 

Stadt Essen

kursiv: vermutet, nicht nachgewiesen

EMS  

Rhein-Lahn-Kreis, Zulassungsstelle in Bad Ems

F

FB 

Wetteraukreis, Zulassungsstelle in Friedberg (Hessen)

Wetteraukreis, Zulassungsstelle in Büdingen

FD 

Landkreis Fulda, Zulassungsstelle in Fulda

Landkreis Fulda, Zulassungsstelle in Hünfeld

FFB 

Landkreis Fürstenfeldbruck

G

GE 

Stadt Gelsenkirchen

GÖ 

Landkreis Göttingen, Zulassungsstelle in Göttingen für den Teilkreis Göttingen-Land

Der Nachweis der Personenkraftwagen gelingt erst ab der Buchstabenkombination KA.

Landkreis Göttingen, Zulassungsstelle in Hann. Münden

Landkreis Göttingen, Zulassungsstelle in Duderstadt

Landkreis Göttingen: Gesamtüberblick

Überblick ohne die Personenkraftwagen:

H

HAM 

Stadt Hamm

HAS 

Landkreis Haßberge, Zulassungsstelle in Haßfurt

Landkreis Haßberge, Zulassungsstelle in Hofheim in Unterfranken

Landkreis Haßberge, Zulassungsstelle in Ebern

HBS 

Landkreis Halberstadt

HD 

Stadt Heidelberg

HDH 

Landkreis Heidenheim

HE 

Landkreis Helmstedt

HER 

Stadt Herne

HM 

Landkreis Hameln-Pyrmont

Der Nachweis erfolgt ab dem Buchstabenpaar EA.

Zusätzlich können die folgenden Buchstabenpaare zugeordnet werden:

 AE, AH, DY: Zugmaschinen
 AP, AZ, CU: Lastkraftwagen
 AR, CL: Anhänger

HR 

Schwalm-Eder-Kreis, Zulassungsstelle in Fritzlar

Schwalm-Eder-Kreis, Zulassungsstelle in Homberg (Efze)

Schwalm-Eder-Kreis, Zulassungsstelle in Melsungen

Schwalm-Eder-Kreis, Zulassungsstelle in Schwalmstadt, Stadtteil Ziegenhain

HU 

Main-Kinzig-Kreis, Zulassungsstelle in Gelnhausen

Die Buchstabenkombinationen mit einem führenden U wurden zuletzt zugewiesen.

Main-Kinzig-Kreis, Zulassungsstelle in Schlüchtern

K

KB 

Landkreis Waldeck-Frankenberg, Zulassungsstelle in Frankenberg

KO 

Stadt Koblenz

Den Lastkraftwagen und Anhängern wurden aus der Gruppe c die Buchstabenpaare AP, AU, CP, CU, DP, DU, EP, EU, HP, HU, JP, JU, KP, KU, LP, LU, MP, MU, NP, NU, PP, PU und RP zugewiesen.

Alle anderen Kennzeichen wurden den Personenkraftwagen und Motorrädern zugeteilt.

KS 

Landkreis Kassel, Zulassungsstelle in Hofgeismar

Landkreis Kassel, Zulassungsstelle in Wolfhagen

KÜN 

Hohenlohekreis, Zulassungsstelle in Künzelsau

Hohenlohekreis, Zulassungsstelle in Öhringen

L

LA 

Stadt Landshut

Landkreis Landshut, Zulassungsstelle in Landshut

Landkreis Landshut, Zulassungsstelle in Vilsbiburg

LA: Landkreis Landshut, Zulassungsstelle in Rottenburg an der Laaber

LH 

Kreis Lüdinghausen

LI 

Landkreis Lindau (Bodensee), Kennzeichen für die Stadt Lindau (Bodensee)

Landkreis Lindau (Bodensee), Kennzeichen für den Landkreis ohne die Stadt Lindau (Bodensee)

LÜN 

Stadt Lünen

b*: Anhänger und Zugmaschinen bis DD 99, Personenkraftwagen bis KN 99

M

MS 

Stadt Münster

MSP 

Landkreis Main-Spessart, Zulassungsstelle in Marktheidenfeld

Landkreis Main-Spessart, Zulassungsstelle in Lohr am Main

Zusätzlich gab es für die Motorräder aus der Gruppe a den Buchstaben F.

MYK 

Landkreis Mayen-Koblenz, Zulassungsstelle in Andernach

MYK: Landkreis Mayen-Koblenz, Zulassungsstelle in Koblenz

MYK: Landkreis Mayen-Koblenz, Zulassungsstelle in Mayen

N

NEA 

Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

NEW 

Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Zulassungsstelle in Neustadt an der Waldnaab

Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Zulassungsstelle in Eschenbach in der Oberpfalz

NK 

Landkreis Neunkirchen, Zulassungsstelle in Neunkirchen

Landkreis Neunkirchen, Zulassungsstelle in Ottweiler

c*: Anhänger: HA bis HD, Zugmaschinen: KA bis KE, Lastkraftwagen: LA bis LD

NOH 

Landkreis Grafschaft Bentheim

NU 

Landkreis Neu-Ulm, Zulassungsstelle in Neu-Ulm

Landkreis Neu-Ulm, Zulassungsstelle in Illertissen

O

OA 

Landkreis Oberallgäu, Zulassungsstelle in Kempten (Allgäu)

OB 

Stadt Oberhausen

OE 

Kreis Olpe

OL 

Landkreis Oldenburg

Es wird hier nur die Einteilung der Kfz-Kennzeichen mit einem Buchstaben und vier Ziffern angegeben.

P

PE 

Landkreis Peine

R

RE 

Kreis Recklinghausen, Zulassungsstelle in Castrop-Rauxel

REG 

Landkreis Regen, Zulassungsstelle in Regen

ROW 

Landkreis Rotenburg (Wümme), Zulassungsstelle in Rotenburg (Wümme)

Landkreis Rotenburg (Wümme), Zulassungsstelle in Bremervörde

Erste Einteilung

Zweite Einteilung

RÜD 

Rheingau-Taunus-Kreis, Zulassungsstelle in Bad Schwalbach

Rheingau-Taunus-Kreis, Zulassungsstelle in Rüdesheim

S

SB 

Stadtverband Saarbrücken

SI 

Kreis Siegen-Wittgenstein, Zulassungsstelle in Siegen

Kreis Siegen-Wittgenstein, Zulassungsstelle in Bad Berleburg

SIM 

Rhein-Hunsrück-Kreis

SLS 

Landkreis Saarlouis

SR 

Stadt Straubing

SW 

Landkreis Schweinfurt

U

UL 

Stadt Ulm

Alb-Donau-Kreis, Zulassungsstelle in Ulm

UN 

Kreis Unna, Zulassungsstelle in Unna

Die Buchstabenkombinationen PA bis PN mit Zahlen bis 99 wurden zunächst nur Zugmaschinen zugeteilt. Später wurden diese und die weiteren Buchstabenkombinationen von PP bis PZ mit Zahlen bis 99 Lastkraftwagen, Anhängern und Zugmaschinen zugeteilt.

V

VEC 

Landkreis Vechta

VER 

Landkreis Verden

W

WM 

Landkreis Weilheim-Schongau, Zulassungsstelle in Weilheim in Oberbayern

WM: Landkreis Weilheim-Schongau, Zulassungsstelle in Schongau

WND 

Landkreis Sankt Wendel

WÜ 

Stadt Würzburg

WUN 

Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Zulassungsstelle in Wunsiedel

Anmerkung: Im Bereich der Buchstabengruppen AA bis HZ mit Zahlen bis 99 gab es eine weitere Einteilung, die nicht rekonstruiert werden kann. Beispiele:
 Lastkraftwagen: AW und DU
 Anhänger: AW

Kategorien